Ordos může být:
 Ordoská plošina – oblast ve Vnitřním Mongolsku v Čínské lidové republice
 Ordos (poušť) – severní a vyprahlejší část výše zmíněné oblasti
 Ordos (městská prefektura) – správní celek ve Vnitřním Mongolsku v Čínské lidové republice
 rod Ordos – jedna z hratelných frakcí ve hře Dune II